Blåmissusjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Blåmissusjön (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun, 
Blåmissusjön (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun,  (6,02 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn